Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ove Nils Bengtson e Björn Borg che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 6-4, 5-7, 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Tito Vázquez /  Guillermo Vilas (primo turno)
 Jan Kodeš /  Vladimír Zedník (quarti di finale)

 Eddie Dibbs /  Harold Solomon (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1974